Die Gauliga Berlin-Brandenburg 1944/45 war die letzte Spielzeit der Gauliga Berlin-Brandenburg im Fußball, wurde jedoch aufgrund des näher rückenden Kriegsgeschehen im Februar 1945 vorzeitig abgebrochen.
Schon vor Saisonbeginn hatte der Zweite Weltkrieg seinen Schatten vorausgeworfen. So musste jede Mannschaft mehrere Spieler als Soldaten abstellen. Daraufhin bildeten sowohl SC Minerva 93 und der Spandauer SV als auch Lufthansa SG Berlin und Viktoria 89 sogenannte Kriegsspielgemeinschaften.

Tabelle 
Mit folgendem Tabellenstand wurde die Meisterschaft abgebrochen. Es wurde kein Meister gekürt.

|}

Quellen 
 Harald Tragmann, Harald Voß: Das Hertha Kompendium. 2., überarb. und erw. Auflage. Harald Voß, Berlin 2002, ISBN 3-935759-05-3.
 
 
 Gauliga Berlin-Brandenburg 1944/45 bei f-archiv.de

Gauliga Berlin-Brandenburg
Fußballsaison 1944/45
Abgebrochene Sportveranstaltung